San Tirso puede referirse a:

Santos 
 San Tirso de Seaulieu, mártir; celebrado el 24 de septiembre;
 San Tirso de Apolonia (f. c. 250), mártir; celebrado el 14 de diciembre.

Edificios religiosos 
 Iglesia de San Tirso (Oviedo)
 Iglesia de San Tirso (Sahagún)
 Iglesia de San Tirso (Matueca de Torío)
 Iglesia de San Tirso (Arquillinos)

Divisiones Administrativas

en España 
 San Tirso de Mabegondo, parroquia del concejo de Abegondo, provincia de La Coruña;
 San Tirso de Oseiro, parroquia del concejo de Arteijo, provincia de La Coruña;
 San Tirso de Vilanova, parroquia del concejo de Malpica de Bergantiños, provincia de La Coruña;
 San Tirso de Buiturón, parroquia del concejo de Mugía, provincia de La Coruña;
 San Tirso (Mugía), lugar de la parroquia de Buiturón, concejo de Mugía, provincia de La Coruña;
 San Tirso de Cando, parroquia del concejo de Outes, provincia de La Coruña;
 San Tirso de Cospindo, parroquia del concejo de Puenteceso, provincia de La Coruña;
 San Tirso de Cornado, parroquia del concejo de Touro, provincia de La Coruña;
 San Tirso de Muíño, parroquia del concejo de Zas, provincia de La Coruña;
 San Tirso (Vega de Valcarce), localidad del municipio de Vega de Valcarce, provincia de León;
 San Tirso de Portocelo, parroquia del concejo de Jove, provincia de Lugo;
 San Tirso de Palas de Rey, parroquia del concejo de Palas del Rey, provincia de Lugo;
 Santo Tirso (Sober), lugar de la parroquia de Amandi, concejo de Sober, provincia de Lugo;
 San Tirso de Lardeira, parroquia del concejo de Carballeda de Valdeorras, provincia de Orense;
 Santirso / Santa María de Santirso, lugar y parroquia del concejo de Maceda, provincia de Orense;
 San Tirso de Santa Cristina, parroquia del concejo de La Vega, provincia de Orense;
 San Tirso de Abres, concejo del Principado de Asturias;
 San Tirso de Manduas, parroquia del concejo de Silleda, provincia de Pontevedra.